

Підосиновець — селище міського типу, районний центр, Кіровська область
 Підосиновець — селище, Нікольський район, Вологодська область